Судоподъёмник Красноярского гидроузла — единственный в России судоподъёмник, сооружённый в 1976 году (официально пущен в эксплуатацию в 1982 году) на Красноярской ГЭС на реке Енисей  вблизи города Дивногорска Красноярского края. Судоподъёмник состоит из аванпорта, нижнего подходного канала, собственно подъёмника и поворотного круга. Подъёмник представляет собой платформу, перемещающуюся по рельсовому пути с шириной колеи 9 м и имеющую зубчатое зацепление. Движение осуществляется посредством электротяги.

Для погрузки судна в подъёмник платформа опускается ниже уровня воды, судно заходит в подъёмник, после чего платформа начинает движение вверх по эстакаде; судно транспортируется «на плаву». В верхней точке платформа вместе с судном заезжает на поворотный круг, который перемещает её на другую колею, по которой платформа опускается в верхний бьеф ниже уровня воды, после чего судно может покинуть подъёмник.

Разработчик судоподъёмника — Ленгидропроект, изготовитель — Ленгидросталь.

Технические параметры 

 расчётная грузоподъёмность — до 1500 тонн
 полезные габариты судовозной камеры: длина — 90 м, ширина — 18 м, глубина — 2,2 м
 общие габариты судовозной камеры: длина — 113 м, ширина — 26 м, максимальная высота — 20 м
 масса камеры: без воды — 4500 т, с водой и судном — 8100 т
 перепад уровней между нижним и верхним бьефом — 104 м
 длина «сухого» пути — 1180 м
 полная эксплуатационная длина с подводными участками — 1510 м
 скорость — 1 м/с
 тяга — 850 тонн
 привод безредукторный — гидромоторы 1МР16C (68 кВт, момент  Н/м, 24 об/мин)
 число гидромоторов и опорных колес — 156
 число тележек — 78
 предельные размеры транспортируемого судна — длина 80 м, ширина 17 м, осадка 1,86 м
 максимальная осевая нагрузка — 104 т на ось
 диаметр поворотного устройства — 106 м, угол поворота — 140 градусов

См. также 
 Судоподъёмник
 ГЭС
 Шлюз (гидротехническое сооружение)
 Список судоподъёмников по странам

Примечания

Ссылки 

 Описание Красноярского судоподъёмника на сайте института Ленгидропроект 
 Фотографии судоподъёмника в действии, 2007 год
 Фотоотчёт о проходе баржи через судоподъёмник, 2011 год

Судоподъёмники
Инфраструктура водного транспорта в России
Водный транспорт Красноярского края